Osoby o tym nazwisku:
 Michaił Kriwienko − radziecki funkcjonariusz służb specjalnych
 Mikołaj (Kriwienko) − prawosławny duchowny, biskup